Альфа-2-макроглобулін () – білок, який кодується геном A2M, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 474 амінокислот, а молекулярна маса — 163 291.

Великий білок плазми крові, синтезується клітинами печінки.

Цей білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, зокрема серинових протеаз. Пригнічує активність плазміну.
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Білки крові
Інгібітори протеаз